Matéria-prima - o nome dado a um material que sirva de entrada para um sistema de produção qualquer
Prima materia - conceito ontológico filosófico e alquímico
Matéria Prima (programa de televisão) - um programa brasileiro de televisão que estreou em 1990 na TV Cultura, apresentado então por Serginho Groisman
Matéria Prima (1997-2007) - uma compilação dos maiores êxitos da banda de hip hop Mind da Gap

Desambiguação